Раймонда:

 Раймонда — балет Александра Глазунова (1897).
 Раймонда — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Раймонда — женское имя.